Monanus är ett släkte av skalbaggar. Monanus ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smalplattbaggar
Monanus